BOG steht für:
 Bank of Ghana, Zentralbank von Ghana
 Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsgesellschaft, der Betreiber der West-Austria-Gasleitung
 Bind or Grant, ein proprietäres Protokoll der Firma Doenerteer, definiert nach IEEE802.11m
 Flughafen Bogotá (IATA-Code), kolumbianischer Flughafen

BOG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Straubing-Bogen (für Bogen (Stadt))

BoG steht als Abkürzung für:
 Board of Governors

Bog steht für:
 Bog, umgangssprachlicher Gruß in der kroatischen Sprache

bog steht für:
 Bamako Sign Language (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache in Bamako, Mali

Bog ist der Familienname folgender Personen:
 Ingomar Bog (1920–1987), deutscher Historiker

Bog ist der Name oder Namensteil folgender geographischer Orte:
 Bog Lake (Neuseeland), ist ein See in der Region Southland, Neuseeland

Siehe auch:
 Boog
 Bøgh
 Bogue
 Bok

BOG